Змагання в омніумі з велоспорту серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 6 і 7 серпня в Лондонському велопарку.

Перемогу здобула чинна чемпіонка світу і Європи Лора Тротт з Великої Британії. Сара Гаммер зі США посіла друге місце, а Аннетт Едмондсон з Австралії - третє.

Формат змагань 
Медаль в омніумі розігрується за результатами заїздів у шести дисциплінах, за виграш у кожній із яких Спортсменки здобувають очки.
 скретч — гонка на 10 км, де всі Спортсменки стартують одночасно;
 індивідуальна гонка переслідування на 3 км;
 гонка на вибування, в якій остання гонщиця після кожного спринту (що два кола) вибуває з гонки;
 гіті з місця на 0,5 км, де стартують дві гонщиці одночасно на протилежних боках треку;
 індивідуальний гіт з ходу на 250 м;
 Гонка за очками на 20 км.

Розклад змагань 
Вказано Британський літній час

Загальні результати 

FL (Flying lap) - гіт з ходу на 250 м, PR (Points race) - гонка за очками, ER (Elimination race) - гонка на вибування,
IP (Individual pursuit) - індивідуальна гонка переслідування, SR (Scratch race) - скретч, TT (Time trial) - гіт з місця на 0,5 км.

Результати в окремих дисциплінах

Гіт з ходу на 250 м

Гонка за очками

Гонка на вибування

Індивідуальна гонка переслідування

Скретч

Гіт з місця на 0,5 км

Примітки 

Велоспорт на літніх Олімпійських іграх 2012